

Pessoas
Roger Bruce Chaffee

Localidades
Condado de Chaffee
Chaffee (Missouri)

Outros
M24 Chaffee

Desambiguação